Steve Williams (atleet), Amerikaans sprinter
 Steve Williams (roeier), Engels roeier
 Steve Williams (wielrenner), Australisch wielrenner

Voetballers
 Steve Williams (1958), Engels voetballer van onder andere Southampton en Arsenal
 Steve Williams (1974), Welsh voetballer van Drogheda United
 Steve Williams (1983), Engels voetballer van Wycombe Wanderers
 Steve Williams (1987), Engels voetballer van onder andere Bradford City

Worstelaars
 Steve Williams (1960), Amerikaans worstelaar met bijnaam "Dr. Death"
 Stone Cold Steve Austin, Amerikaans worstelaar die ook de naam Steven James Williams heeft aangenomen

Muziek
 Steve Williams (muzikant), Amerikaans jazzdrummer